Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

23001–23100. • 23101–23200. • 23201–23300. • 23301–23400. • 23401–23500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája